Rommel et Rómmel sont des patronymes.

Nom de famille 

 Adrien Rommel (1914-1963), escrimeur français ;
 Eddie Rommel (1897-1970), joueur de baseball américain ;
 Erwin Rommel (1891-1944), maréchal allemand de la Seconde Guerre mondiale ; d’où : 
 Asperge de Rommel ; 
 Frank Rommel (né en 1984), skeletoneur allemand ;
 Juliusz Rómmel (1881-1963), général polonais de la Seconde Guerre mondiale ;
 Karol Rómmel, officier polonais et médaillé de bronze en équitation aux Jeux olympiques d'été de 1928, frère de Juliusz Rommel ;
 Manfred Rommel (1928-2013), homme politique allemand, fils du maréchal Erwin Rommel ;
 Peter Rommel (né en 1956), producteur de cinéma allemand.

Divers

 Le Renard du désert (titre original en anglais : The Desert Fox: the Story of Rommel), un film américain (1951) de Henry Hathaway.
 Rommel (D 187), destroyer lance-missile allemand des années 1960.